The Little Drummer Boy is een kerstlied
Drummer boy (oorlog) tijdens de oorlogen in de 18e en 19e eeuw werden legers bijgestaan door trommeljongens (10-15 jaar)
Drummer boy (stripalbum) is een stripalbum van de Blauwbloezen